Lista dei rifugi del Club Alpino Svizzero. Attualmente il Club alpino svizzero gestisce 152 rifugi nelle Alpi svizzere.

Elenco rifugi

Note

Collegamenti esterni 
 Rifugi del Club Alpino Svizzero, Sito del Club Alpino Svizzero